Hrabiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Grabow) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Roschnjatiw, siehe Hrabiw (Roschnjatiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Orschyzja, siehe Hrabiw (Orschyzja)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Hrabiw (Riwne)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Hrabiw (Itschnja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky, siehe Hrabiw (Ripky)

siehe auch:
 Grabow

uk:Грабів